Phalacrichus är ett släkte av skalbaggar. Phalacrichus ingår i familjen lerstrandbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lerstrandbaggar
Phalacrichus